Полота — топоним:

 Полота — река в России и Белоруссии, правый приток Западной Двины.
 Полота — агрогородок в Полоцком районе Витебской области Белоруссии.

 См.также
 Новая Полота — деревня в Полоцком районе Витебской области Белоруссии.